Księżniczka Maria da Gloria Orleańska-Bragança, właściwie: Maria da Glória Henriqueta Dolores Lúcia Miguela Rafaela Gabriela de Orléans e Bragança (ur. 13 grudnia 1946 w Petrópolis) - księżniczka brazylijska, była królewiczowa Jugosławii jako żona Aleksandra Karadziordziewića, obecna księżna Segorbe jako żona Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba.

Jest córką księcia Piotra Gastona, z dynastii Orleańskiej-Bragança oraz Marii de la Esperanza Burbon, księżniczki Obojga Sycylii, córki z drugiego małżeństwa Karola Tankreda Sycylijskiego. Poprzez oboje swoich rodziców jest siostrą cioteczną: 
Henryka Orleańskiego, hrabiego Paryża, pretendenta do tronu Francji,
Duarte Pio, księcia Bragança, pretendenta do tronu Portugalii,
Adama Karola, księcia Czartoryskiego,
Jana Karola I Burbona, króla Hiszpanii.

Małżeństwa
Pierwsze lata życia Maria da Gloria spędziła w Brazylii, gdzie zamieszkali jej rodzice po swoim ślubie. 1 lipca 1972, w Villamanrique de la Condesa w Hiszpanii, poślubiła Aleksandra, księcia Jugosławii (obecnie księcia Serbii). Para zamieszkała w USA i miała razem trzech synów:
księcia Piotra Karadziordziewića (ur. 1980, w Chicago, Illinois), 
księcia Filipa Karadziordziewića (ur. 1982, w Fairfax, Wirginia),
księcia Aleksandra Karadziordziewića (ur. 1982, w Fairfax, Wirginia).
W 1985 para rozwiodła się. 24 października 1985 w Sewilli, Maria da Gloria poślubiła Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, księcia Segorbe, granda Hiszpanii (ur. 1947). Z drugim mężem ma dwie córki:
Doña Sol Marię de la Blanca de Médina y Orléans-Bragança (ur. 8 sierpnia 1986, w Nowym Jorku),
Doña Anę Lunę de Medina y Orléans-Bragança (ur. 4 maja 1988, w Nowym Jorku).
Obecnie mieszka w hiszpańskiej Andaluzji.

Zobacz też 
 pretendenci do tronu Brazylii

Urodzeni w 1946
Dynastia Orleańska-Bragança